Oficer i szpieg – powieść Roberta Harrisa o sprawie Dreyfusa
 Oficer i szpieg – film Romana Polańskiego, ekranizacja powieści